L'hydroxyapophyllite-(K) è un minerale  il cui nome deriva dalle parole greche ἀπό, apo ("lontano") e "φύλλον", phyllos ("foglia"), in riferimento al fatto che in seguito al riscaldamento si esfoglia. Fino al 2008 era conosciuta come idrossiapofillite rinominata apophyllite-(KOH) per poi assumere il nome attuale nel 2013. Costituisce una serie con la fluorapophyllite-(K).

Morfologia 
L'hyroxyapophyllite-(K) si può presentare sotto forma di cristalli pseudocubici o in masse compatte.

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fillosilicati